Rhaphidophora (rechtvleugeligen), geslacht van grottensprinkhanen
 Rhaphidophora (planten), geslacht van planten uit de aronskelkfamilie